Lonza – termine indicante un taglio di carne suina, la cui esatta definizione può variare a seconda della regione di provenienza
 Lonza – animale citato da Dante nel primo canto dell'Inferno

 Lonza Group – multinazionale svizzera attiva nel campo delle biotecnologie
 Lonza – fiume della Svizzera, affluente del Rodano

Altri progetti